Ольга Сорокина:
 Сорокина, Ольга Александровна (род. 1969) — советский и российский живописец.
 Сорокина, Ольга Борисовна  (род. 1985) — российская модель, владелица и творческий директор французского дома моды ИРФЕ.
 Сорокина, Ольга Георгиевна (род. 1960) — советская легкоатлетка.